Le Championnat d'Ukraine de basket-ball, également nommé Ukrajina Super-Liha (en ), est une compétition de basket-ball qui représente en Ukraine le sommet de la hiérarchie du basket-ball. Le championnat d'Ukraine de basket-ball existe depuis 1991.

Historique 
Le championnat ukrainien est fondé en 1991 à l'issue de l'indépendance de l'Ukraine à la suite de la dislocation de l'URSS. Il succède au championnat d'URSS de basket-ball.

Palmarès

Bilan par club

Articles connexes 
 Coupe d'Ukraine de basket-ball
 Championnat d'URSS de basket-ball
 Championnat d'Ukraine de basket-ball féminin

Références

Lien externe 
  Site officiel

Basket-ball
Ukraine
Ukraine